Граново:

Украина 

 Граново — село, Верхнеднепровский район, Днепропетровская область.
 Граново — село, Красноградский район, Харьковская область.

Польша 
 Граново (гмина) — сельская гмина (волость).

См. также 
 Гранов